Ла Пикота има више значења:

 Ла Пикота (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пикота (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пикота (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пикота (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику